Vanamõisa (gamla herrgården på estniska) kan syfta på följande platser:

Estland 

 Vanamõisa, Dagö, en by på ön Dagö i landskapet Hiiumaa (Dagö), 
 Vanamõisa, Kose kommun, en by i Kose kommun i landskapet Harjumaa, 
 Vanamõisa, Saue kommun, en by i Saue kommun i landskapet Harjumaa, 
 Vanamõisa, Jõgevamaa, en by i Jõgeva kommun i landskapet Jõgevamaa, 
 Vanamõisa, Lääne-Virumaa, en by i Haljala kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Vanamõisa, Põlvamaa, en by i Põlva kommun i landskapet Põlvamaa, 
 Vanamõisa, Pärnumaa, en by i  Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa, 
 Vanamõisa, Moon, en by på ön Moon i landskapet Saaremaa (Ösel), 
 Vanamõisa, Ösel, en by på ön Ösel i landskapet Saaremaa (Ösel), 
 Vanamõisa, Valgamaa, en by i Tõrva kommun i landskapet Valgamaa, 
 Vanamõisa, Viljandimaa, en by i Viljandi kommun i landskapet Viljandimaa, 
 Vanamõisa, Võrumaa, en by i Rõuge kommun i landskapet Võrumaa, 
 Valgu-Vanamõisa, en by i Märjamaa kommun i landskapet Raplamaa som innan kommunreformen 2017 hette Vanamõisa, 
 Vigala-Vanamõisa, en by i Märjamaa kommun i landskapet Raplamaa som innan kommunreformen 2017 hette Vanamõisa,